
Имена московских улиц — справочное издание, содержащее 5776 статей о топонимах Москвы: названиях современных улиц, а также районов, станций метро и железнодорожных станций, мостов. Включены также статьи о гидронимах и холмах.

В книге отсутствуют (за незначительным исключением) словарные статьи для старых названий улиц (в том числе исчезнувших). Данные о населённых пунктах, находившихся на территории Москвы, находятся в статьях о современных объектах (районах или улицах).

Названия всех объектов расположены в алфавитном порядке. Особенностью издания является смешанный порядок именования статей: для большинства статей используется естественный порядок именования (Малый Кисловский переулок; Маршала Василевского, улица), при этом для номерных наименований сохранён обратный порядок (Тверская-Ямская 1-я улица).

Книга критикуется за непоследовательный подход к материалу, многочисленные ошибки и посредственную работу редакторского коллектива в плане качества отобранного материала и проверки его достоверности.

История 
Работа над составлением книги началась в 1968 году. При подготовке первого издания 1972 года в авторский коллектив входили: С. В. Евгенов, Ю. К. Ефремов, В. Н. Крылов, А. М. Пегов, В. Е. Полетаев, Л. Я. Талалай, Л. А. Ястржембский, а также участвовали Н. П. Журина и М. Г. Патушинская.

Издания советских лет
 
 
 
 
 

Издания 2000-х годов
Издания выпускались другим авторским коллективом: Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. Бондарук, Е. М. Поспелов, Т. Соколова, А. Шилов.

См. также 
 Пассажирский транспорт Москвы (справочник)
 Улицы Москвы (справочник)

Примечания

Литература 
 Горбаневский М. В. Тайны московских улиц. Топонимические путешествия. — : Московский учебник-2000, 1997. — 320 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-7853-0005-2.
 Муравьёв В. Б. Улочки-шкатулочки, московские дворы. Возвращённые названия. — : Изд-во «Тверская, 13», 1998. — 272 с., 72 ил. — 10 000 экз. — ISBN 5-89328-002-4.
 Геройские улицы Москвы. История Великой Отечественной войны в названиях московских улиц и площадей. Книга-справочник. (65-летию Московской битвы посвящается) / Автор-сост.: А. И. Докучаев. — : Армпресс, 2006. — 128 с., ил. — 3000 экз. — ISBN 5-903166-04-0.
 

Топонимические словари
Книги о Москве
Москвоведение